Голл, Гол, Холл, Хол () — прізвище англійського походження.
У списку найпоширеніших прізвищ у США займає 26 місце.

Відомі носії

А 
 Александер Голл:
 Алекс Голл (;  1998) — американський фристайліст, олімпійський чемпіон (2022).
 Александер Нобл Голл (; 1880—1943) — шотландський і канадський футболіст.
 Анна Голл (;  2001) — американська легкоатлетка, багатоборка, призерка чемпіонату світу (2022).
 Арсеніо Голл (;  1956) — американський актор кіно і телебачення, комік, телеведучий власного шоу.
 Асаф Голл (; 1829—1907) — американський астроном.

Б 
  (;  1985) — американський актор.

Г 
 Генрі Голл (; 1873—1930) — британський єгиптолог.
 Гренвілл Стенлі Голл (; 1844—1924) — американський психолог.
 Гес Холл (, уроджений — А́рво Гу́став Га́лберг, ; 1910—2000) — американський політик.
 Гленн Голл (;  1931) — колишній професійний канадський хокеїст, воротар.

Д 
 Даррен Голл (;  1965) — англійський бадмінтоніст.
 Дарнелл Голл (;  1971) — американський легкоатлет, спринтер, олімпійський чемпіон (1992).
 Джеффрі Голл (;  1945) — американський генетик і хронобіолог, лауреат Нобелівської премії з фізіології або медицини (2017).
 Джесс Голл (;  1971) — британський кінематографіст.
  (; 1930—2013) — американський джазовий гітарист.
  (; 1574—1656) — англійський єпископ, письменник.
 Джон Голл:
 Джон Голл (;  1934) — американський фізик, нобелівський лауреат (2005)..
 ; (; 1824—1907) — новозеландський політик.
  (; 1875—1972) — американський легкоатлет.

Е 
  (; 1914—2009) — американський антрополог.
 Едвін Голл (; 1855—1938) — американський фізик.
  (; 1853—1924) — американська саксофоністка-любителька та меценат.
 Елла Голл (; 1896—1981) — американська акторка епохи німого кіно.
 Ентоні Майкл Голл (, уроджений — ;  1968) — американський актор, продюсер та режисер.

К 
 Карлотта Кейс Голл (; 1880—1949) — американська вчена, ботанік.
  (; 1955—1991) — американський актор.
  (; 1909—1985) — американський психоаналітик.
  (;  1941) — політик Ямайки.
 Конрад Голл (; 1926—2003) — американський кінооператор.

Л 
  (;  1981) — американська виконавиця репу, колекціонер светрів зі стразами.
  (; 1915—1993) — американський письменник.
  (; 1869—1921) — американський політик, 35-й губернатор Луїзіани.

М 
 Майкл Голл:
 Майкл Голл (;  1971) — американський актор.
 Майкл Голл (;  1953) — американсько-швейцарський учений, фахівець з молекулярної біології.
  (; 1901—1990) — американський актор, філософ, письменник.
 Монті Голл (; 1921—2017) — американський телеведучий.

О 
  (; 1886—1933) — американський письменник.

П 
 Пітер Голл (; 1930—2017) — англійський театральний, оперний та кінорежисер, нагороджений Орденом Британської імперії.
 Пол Голл (;  1972) — ямайський та англійський футболіст, виступав на позиції нападника.

Р 
 Ребекка Голл (;  1982) — американська актриса.
 Реджина Голл (;  1970) — американська кіноактриса.
 Редкліфф Голл (; 1880—1943) — англійська поетеса і письменниця.
 Річард Мелвілл Голл (;  1965) — американський діджей, більш відомий під псевдонімом Мобі.
 Роберт Голл:
  (;  1943) — американський економіст.

С 
  (; 1958—2022) — американський реслер.
 Стюарт Голл:
 Стюарт Голл (; 1932—2014) — британський соціолог.
 ;  1980) — британський боксер-професіонал.

Т 
 Тейлор Голл (;  1991) — канадський хокеїст, лівий нападник.
 Том Голл (;  1964) — ігровий дизайнер.
 Томас Голл (;  1982) — канадський веслувальник, олімпійський медаліст (2008).
  (;  1951) — Лорд Біркенгедський, генеральний директор ВВС.

Ф 
  (; 1931—2022) — американський кіноактор.
  (;  1980) — англійський футболіст.

Ч 
 Чарльз Голл (; 1863—1914) — американський інженер-хімік, першим отримав промисловий алюміній.

Інше 
 «Енні Голл» () — американський художній фільм режисера Вуді Аллена, що вийшов на екрани у 1977 році.